Ресурсные записи DNS — записи о соответствии имени и служебной информации в системе доменных имён.

В настоящий момент определены следующие типы ресурсных записей (жирным выделены наиболее используемые записи):

Источники 
 Параметры системы доменных имён (DNS) в IANA

 
Интернет-протоколы
DNS